Recepción puede referirse a:

 Recepción (hostelería), oficina situada en hoteles, congresos, etc., para realizar funciones tales como inscribir a los huéspedes.
 Recepción (logística), proceso logístico.
 Recepción (fútbol americano), una cujada del fútbol americano.
 Recepción de un mensaje, parte del proceso de comunicación.
 En telecomunicaciones, la acción de un receptor electrónico, como el control remoto (una buena señal permite una recepción clara)
 Recepción de televisión.
 Recepción (voleibol), movimiento que se hace para controlar el balón luego de ser enviado por el equipo contrario.

Referencias

Enlaces externos

Referencias y notas